Vinary (deutsch Winar) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Vinary, Gemeinde im Okres Hradec Králové; siehe Vinary u Smidar
 Vinary, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí; siehe Vinary u Vysokého Mýta
 Vinary, Ortsteil von Přerov, Okres Přerov

Winar ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Winar (1894–1978), niederländischer Schauspieler und Regisseur
 Jurij Winar (1909–1991), sorbischer Komponist und Musikpädagoge